NGC 5259-1
NGC 5259-2